Вале́рий Ро́зов:
 Розов, Валерий Владимирович (1964—2017) — советский и российский альпинист, скайсёрфер и бейсджампер.
 Розов, Валерий Константинович (1922—2005) — советский учёный.
 Розов, Валерий Михайлович (род. 1943) — советский и российский военачальник, ныне Уполномоченный по правам человека в Приморском крае. Примечания